Іванівська сільська рада — адміністративно-територіальна одиниця в Україні.

 Іванівська сільська рада — Автономна Республіка Крим, Нижньогірський район
 Іванівська сільська рада — Автономна Республіка Крим, Сакський район
 Іванівська сільська рада — Вінницька область, Вінницький район
 Іванівська сільська рада — Вінницька область, Калинівський район
 Іванівська сільська рада — Дніпропетровська область, Межівський район
 Іванівська сільська рада — Дніпропетровська область, Петриківський район
 Іванівська сільська рада — Донецька область, Волноваський район
 Іванівська сільська рада — Донецька область, Покровський район
 Іванівська сільська рада — колишня сільська рада, Житомирська область, Баранівський район
 Іванівська сільська рада — колишня сільська рада, Житомирська область, Житомирський район
 Іванівська сільська рада — колишня сільська рада, Житомирська область, Коростенський район
 Іванівська сільська рада — колишня сільська рада, Житомирська область, Коростишівський район
 Іванівська сільська рада — колишня сільська рада, Житомирська область, Малинський район
 Іванівська сільська рада — колишня сільська рада, Житомирська область, Новоград-Волинська міська рада
 Іванівська сільська рада — Запорізька область, Кам'янсько-Дніпровський район
 Іванівська сільська рада — Київська область, Білоцерківський район
 Іванівська сільська рада — Київська область, Богуславський район
 Іванівська сільська рада — Київська область, Ставищенський район
 Іванівська сільська рада — Кіровоградська область, Долинський район
 Іванівська сільська рада — Кіровоградська область, Кропивницький район
 Іванівська сільська рада — Кіровоградська область, Новоархангельський район
 Іванівська сільська рада — Кіровоградська область, Новоукраїнський район
 Іванівська сільська рада — Кіровоградська область, Петрівський район
 Іванівська сільська рада — Кіровоградська область, Світловодський район
 Іванівська сільська рада — Львівська область, Перемишлянський район
 Іванівська сільська рада — Миколаївська область, Арбузинський район
 Іванівська сільська рада — Миколаївська область, Братський район
 Іванівська сільська рада — Миколаївська область, Врадіївський район
 Іванівська сільська рада — Миколаївська область, Очаківський район
 Іванівська сільська рада — Одеська область, Любашівський район
 Іванівська сільська рада — Полтавська область, Кобеляцький район
 Іванівська сільська рада — Полтавська область, Семенівський район
 Іванівська сільська рада — Рівненська область, Корецький район
 Іванівська сільська рада — Сумська область, Великописарівський район
 Іванівська сільська рада — Тернопільська область, Підволочиський район
 Іванівська сільська рада — Тернопільська область, Теребовлянський район
 Іванівська сільська рада — Харківська область, Барвінківський район
 Іванівська сільська рада — Харківська область, Вовчанський район
 Іванівська сільська рада — Харківська область, Красноградський район
 Іванівська сільська рада — Харківська область, Чугуївський район
 Іванівська сільська рада — Херсонська область, Високопільський район
 Іванівська сільська рада — Херсонська область, Чаплинський район
 Іванівська сільська рада — Хмельницька область, Славутський район
 Іванівська сільська рада — Черкаська область, Уманський район
 Іванівська сільська рада — Черкаська область, Чигиринський район
 Іванівська сільська рада — Чернігівська область, Семенівський район
 Іванівська сільська рада — Чернігівська область, Чернігівський район

Див. також 
 Іваниківська сільська рада
 Іванківська сільська рада
 Іванковецька сільська рада
 Івано-Золотівська сільська рада
 Івано-Пустенська сільська рада
 Івано-Шийчинська сільська рада
 Івановецька сільська рада
 Іваново-Селищенська сільська рада
 Іванчанська сільська рада
 Іваньківська сільська рада (Липовецький район)
 Івачеводолішнівська сільська рада
 Новоіваніська сільська рада